AJR steht für:
 AJR (Band), Band von Adam, Jack und Ryan Met
 AJR (schottischer Motorradhersteller), schottischer Motorradhersteller
 AJR (spanischer Motorradhersteller), spanischer Motorradhersteller
 Alpenjägerregiment, eine früher in Österreich verwendete Bezeichnung für Gebirgstruppen 
 American Journal of Roentgenology, US-amerikanische Zeitschrift für Radiologie
 American Journalism Review, US-amerikanische Zeitschrift für Medienkritik
 Association of Jewish Refugees, jüdische Flüchtlings-Organisation im Vereinigten Königreich
 A-Jet Aviation Company (ICAO-Code), mongolische Fluggesellschaft
 Flughafen Arvidsjaur (IATA-Code) nahe der Stadt Arvidsjaur in Lappland, Schweden
 Axholme Joint Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft

AJR